Девичья пещера:
 Девичья пещера (Германия), или Пещера девственниц — неолитический памятник, место массового жертвоприношения
 Девичья пещера (Эстония)
 Альтернативное название Большой Сюкеевской пещеры